Stadtbad steht für:
 eine Städtische Badeanstalt, alternative Bezeichnungen: Volksbad

Stadtbad genannte Einrichtungen:
 in Deutschland:
 Stadtbad Bamberg, Bayern
 Stadtbäder in Berlin
 Stadtbad Kreuzberg, Berlin
 Stadtbad Lichtenberg, Berlin
 Stadtbad Mitte (Gartenstraße)
 Stadtbad Neukölln, Berlin
 Stadtbad Oderberger Straße, Berlin
 Stadtbad Wedding, Berlin
 Stadtbad Bochum, Nordrhein-Westfalen
 Stadtbad (Chemnitz), Sachsen
 Stadtbad Darmstadt, Hessen
 Stadtbad Mitte (Frankfurt am Main), Hessen
 Stadtbad (Halle (Saale)), Sachsen-Anhalt
 Stadtbad (Koblenz), Rheinland-Pfalz
 Stadtbad (Krefeld), Nordrhein-Westfalen
 Stadtbad (Leipzig), Sachsen
 Stadtbad Löbau, Sachsen
 Stadtbad (Neuss), Nordrhein-Westfalen
 Stadtbad Quedlinburg, Sachsen-Anhalt
 Stadtbad (Radeberg), Sachsen
 Stadtbad Witten, Nordrhein-Westfalen
 Stadtbäder in Wuppertal
 Stadtbad Auf der Bleiche, Nordrhein-Westfalen
 Stadtbad Kleine Flurstraße, Nordrhein-Westfalen
 Schwimmoper (Wuppertal), Nordrhein-Westfalen
 Stadtbad Zittau, Sachsen

 in Österreich:
 Stadtbad Dornbirn, Vorarlberg

Siehe auch:
 Altes Stadtbad
 Stadtbad Mitte